Сан Игнасио де Ариба има више значења:

 Сан Игнасио де Ариба (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио де Ариба (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику